Beaune (municipi de Costa d'Or), a la regió de Borgonya (França)
 Beaune-d'Allier, municipi francès al departament de l'Alier 
 Beaune-la-Rolande, municipi francès al departament del Loiret 
 Beaune-sur-Arzon, municipi francès al departament de l'Alt Loira 
 Cantó de Beaune-la-Rolande, cantó francès al districte de Pithiviers (departament de Loiret) 
 Cantó de Beaune-Nord, cantó francès al districte de Beaune (departament de Costa d'Or) 
 Cantó de Beaune-Sud, cantó francès al districte de Beaune (departament de Costa d'Or) 
 Comtat de Beaune, jurisdicció feudal de Borgonya
 Districte de Beaune, districte del departament de la Costa d'Or, a la regió de Borgonya
 Vescomtat de Beaune